

Карабулацький сільський округ — адміністративна одиниця, Актогайський район, Карагандинська область
 Карабулацький сільський округ — адміністративна одиниця, Алгинський район, Актюбинська область
 Карабулацький сільський округ — адміністративна одиниця, Єскельдинський район, Жетисуська область
 Карабулацький сільський округ — адміністративна одиниця, Зайсанський район, Східноказахстанська область
 Карабулацький сільський округ — адміністративна одиниця, Кегенський район, Алматинська область
 Карабулацький сільський округ — адміністративна одиниця, Сайрамський район, Туркестанська область
 Карабулацький сільський округ — адміністративна одиниця, Степногорська міська адміністрація, Акмолинська область
 Карабулацький сільський округ — адміністративна одиниця, Урджарський район, Абайська область